Leśnogóra – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Grębków

3 wzniesienia w Polsce:
 Leśnogóra (ok. 170 m n.p.m.) – wzniesienie Pojezierzu Bytowskim, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice
 Leśnogóra (91,3 m n.p.m.) – wzniesienie na wyspie Wolin, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Leśnogóra (26,5 m n.p.m.) – wzniesienie Równinie Wkrzańskiej, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police

Zobacz też 
 Leśna Góra